NAP est un sigle de 3 lettres pouvant signifier :
 Noyautage des administrations publiques, une organisation de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Niveau d'activité physique, une façon d'exprimer l'activité physique quotidienne d'une personne sous forme d'un nombre ;
 Non-aggression principle : Principe de non-agression "aucun individu ni groupe d’individus n’a le droit d’agresser quelqu’un en portant atteinte à sa personne ou à sa propriété.".
Nomenclature d'activité et de produit, est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l'organisation de l'information économique et sociale.
 New African Poet, un groupe de rap originaire de Strasbourg ;
 Normaal Amsterdams Peil, le niveau de référence pour l'altitude aux Pays-Bas ;
 Nouvelles activités périscolaires, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires en France ;
 Network Access Protection, une technologie de sécurité de Microsoft Windows ;
 , est un point de connexion entre les différents FAI avec peering, comme un Internet exchange point ;
 Network Access Point, une solution de routage de paquets du protocole IP au travers d'une liaison Bluetooth ;
 Neuroleptique à action prolongée, forme « retard » d'un neuroleptique, qui a facilité certaines prescriptions dans les états psychotiques au long cours ;
 Nap, pluriel Naps, acronyme désignant de nos jours avec ironie les habitants des trois villages richement peuplés (depuis le début du  par des financiers) de la proche banlieue ouest-parisienne  Neuilly, Auteuil et Passy (les deux derniers sont devenus des quartiers du ). Synonyme de bourgeois aisé, chic, conformiste et un  peu snob ;
 Aéroport de Naples-Capodichino en Italie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Nap est une abréviation pouvant désigner :
 familièrement, un napoléon, la pièce d'or française de 20 francs, créée en 1805.

Notes et références